

Geografia
 Provost – comune del Canada
 Stour Provost – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra

Persone
 Adrien Rabiot-Provost (1995) – calciatore francese
 Dominique Provost-Chalkley (1990) – attrice britannica
 Jan Provost (1465-1529) – pittore fiammingo
 Marnette Provost Patterson (1980) – attrice statunitense
 Martin Provost (1957) – regista, sceneggiatore e attore francese

Altro
 Provost – titolo amministrativo scozzese
 BAC Jet Provost – aereo da addestramento monomotore turbogetto britannico
 Percival Provost – aereo da addestramento